Gabriel I. ist der Name folgender Personen:

 Gabriel I. von Konstantinopel († 1596), Bischof von Thessaloniki und Patriarch von Konstantinopel
 Gabriel de Lorges (Gabriel I. de Lorges, Graf von Montgomery; 1526–1574), französischer Graf und Hauptmann der Schottischen Garde
 Ignatius Gabriel I. Tappouni (1879–1968), Prälat der Syrisch-Katholischen Kirche